Il singolare del torneo di tennis Flanders Ladies Trophy Koksijde 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Richèl Hogenkamp che ha battuto in finale Irena Pavlović 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Melanie Klaffner (secondo turno)
 Cristina Dinu (secondo turno)
 Richèl Hogenkamp (Campionessa)
 Irena Pavlović (finale)

 Beatriz Garcia-Vidagany (quarti di finale)
 Tereza Smitková (quarti di finale)
 Andrea Gámiz (secondo turno)
 Diāna Marcinkēviča (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Flanders Ladies Trophy Koksijde 2013